NGC 5047 (другие обозначения — MCG -3-34-36, PGC 46150) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5047
Дева (созвездие)